Plaatsen
 Pry, een plaats en deelgemeente van de Belgische gemeente Walcourt.
 Station Pry, een spoorwegstation langs spoorlijn 132 (Charleroi - Couvin) in Pry.
 PRY, de telegrafische code van dit station, zie Telegrafische code van Belgische spoorwegstations 
 Paraguay, een land in Zuid-Amerika, met PRY als landcode volgens ISO 3166-1.
 Station Perry Barr, stationscode PRY; een trein- en busstation in Perry Barr, Birmingham, Engeland.
Personen
 Polly Pry, pseudoniem van Leonel Campbell Ross O'Bryan, een verslaggeefster die onderzoek deed naar de kannibalismezaak rond Alfred Packer.
Diversen
 Pry (software), interactieve software voor de Ruby-programmeertaal